Натуральне число 1199
 1199 рік до нашої ери
 1199 рік нашої ери